Araukariowce (Araucariales) – rząd roślin nagonasiennych wyróżniany w niektórych systemach klasyfikacyjnych. W ujęciu Christenhusza i in. (2011) obejmuje siostrzane rodziny araukariowatych (Araucariaceae) i zastrzalinowatych (Podocarpaceae). W wielu systemach klasyfikacyjnych wszystkie rodziny w obrębie iglastych (szpilkowych Pinopsida) włączane są do jednego rzędu – sosnowców (Pinales).

 Pozycja systematyczna i relacje filogenetyczne w rzędzie

Przypisy 

Iglaste